Ion (Ioan) Constantinescu poate fi una din următoarele persoane:

 Ioan T. Constantinescu (1893–1972), general
 Ion I. Constantinescu (1896–?), general
 Ion Constantinescu (pictor) (n. 1962)
 Ion (Iancu) C. Constantinescu ((n. 1884 - d. 1963),  inginer român, specialist în telecomunicații, și profesor la Institutul Politehnic din București. 
 Ion Constantinescu (fotbalist) (fost fundaș la FC Universitatea Craiova)
 Ion Constantinescu (antrenor), antrenor de volei din Craiova.
 Ion Constantinescu (ministru) (membru al Guvernului Constantin Dăscălescu (1) între 30 noiembrie 1984 și 28 martie 1985 și viceprim-ministru al Guvernului Constantin Dăscălescu (2))

Note